L'adjectif sublingual (s. l.) vient du latin (sub = sous, lingua = langue) et qualifie tout ce qui se situe au-dessous de la langue :

 glande sublinguale :
 canal sublingual : canal sublingual majeur ;
 voie sublinguale.